Doliće est un toponyme qui peut désigner :
Doliće, une localité de Croatie située dans la municipalité de Krapina, comitat de Krapina-Zagorje ;
Doliće, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.